Алыпрытын  — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Алыпрытын — река, левый приток р. Каленмыпытвыт, координаты 68°12' с. ш. 176°24' в. д., код ГКГН 156275.
 Алыпрытын — река, левый приток р. Пегтымель, координаты 68°27' с. ш. 176°37' в. д., код ГКГН 155450.
 Алыпрытын — гора, южнее Гранитных гор, координаты 68°22' с. ш. 176°39' в. д., код ГКГН 765785.
 Алыпрытын — перевал, в Паляваамский хребет, координаты 68°18' с.ш. 176°32' в.д., код ГКГН 766407.

См. также